Gressoney – comune italiano soppresso
 Gressoney-La-Trinité – comune italiano in Valle d'Aosta
 Gressoney-Saint-Jean – comune italiano in Valle d'Aosta
 Valle di Gressoney – altro nome della Valle del Lys, in Valle d'Aosta